Alexandra Dinu – attrice e conduttrice rumena
Cornel Dinu – allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo rumeno
Robert Dinu – pallanuotista rumeno naturalizzato italiano